Basan steht für:

 Baschan oder Basan, biblisches Land in Kanaan
 Basan (Fabelwesen), japanisches Yōkai-Wesen
 Bażany (dt. Basan), Ort in Polen

Basan ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Basan (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Leonid Basan (* 1985), ukrainisch-bulgarischer Ringer
 Swantje Basan (* 1986), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Walter Basan (1920–1999), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor

Siehe auch:
 Bashan
 Bazán
 Bassan (Begriffsklärung)